Het ATP-toernooi van Gstaad 2000 (met de officiële naam UBS Open) werd gespeeld van 10 tot en met 16 juli 2000. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad